Світовий рейтинг ІІХФ — рейтинг національних збірних команд з хокею із шайбою країн-членів Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Рейтингова система у сучасному вигляді була прийнята на конгресі ІІХФ у вересні 2003 року.

Система розрахунку 
Системи розрахунку рейтингів як чоловічих, так й жіночих збірних беруть до уваги результати виступів відповідних команд на останній на момент розрахунку Зимовій Олімпіаді, а також на чемпіонатах світу за останні 4 роки. Рейтингові очки нараховуються відповідно до зайнятого місця в остаточній турнірній таблиці змагання, а також в залежності від року, у якому відбулося відповідне змагання. До сукупного рейтингу збірної додаються набрані на турнірі рейтингові очки помножені на коефіцієнт віддаленості цього турніру у часі від року розрахунку рейтингу.

Різниця між базовою кількістю рейтингових очок, що отримують команди, які посіли сусідні місця у турнірній таблиці, зазвичай становить 20 очок. Виключенням є різниця очок між командами, які посіли 1 та 2, 2 та 3, 4 та 5, а також 8 та 9 місця. У цих випадках різниця становить 40 рейтингових очок. Таким чином заохочується перемога у тірнірі, а також вихід команд до його фіналу, півфіналів та чвертьфіналів. Коефіцієнт віддаленості турніру у часі від року розрахунку рейтингу застосовується з метою максимального врахування актуальної спортивної форми команд. Якщо дві або більше команд мають однакову кількість рейтингових очок, їх місця у рейтингу визначаються відповідно до результатів останнього чемпіонату світу.

Використання рейтингу 
Світовий рейтинг ІІХФ використовується при жеребкуванні команд для участі у наступному чемпіонаті світу, а також визначає команд, які отрмують місце у хокейному турнірі Олімпійських ігор без проходження через кваліфікаційні раунди. Наприклад, до участі у хокейному турнірі Зимових Олімпійських ігор 2018 року без проходження кваліфікаційного етапу були допущені 9 найкращих команд рейтингу чоловічих збірних та 6 найкращих команд жіночого рейтингу.

Рейтинг чоловічих збірних

2018 

Поточний рейтинг чоловічих збірних з хокею із шайбою 2018 року сформований по результатах виступів команд на чемпіонатах світу 2014, 2015, 2016, 2017 і 2018 років, а також в рамках хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх 2018 року:

Рейтинг жіночих збірних

2017 
Поточний рейтинг жіночих збірних з хокею із шайбою 2015 року сформований по результатах виступів команд на чемпіонатах світу 2014, 2015, 2016 та 2017 років, а також в рамках хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх 2014 року:

Посилання 
 Рейтинг на офіційному сайті ІІХФ. 

Міжнародна федерація хокею із шайбою